Lussac est un nom propre qui peut désigner :

Patronyme 
 Élodie Lussac, gymnaste française
 Louis Joseph Gay-Lussac, chimiste et physicien français

Toponyme 
 Lussac (Charente), commune française de la Charente
 Lussac (Charente-Maritime), commune française de la Charente-Maritime
 Lussac (Dordogne), ancienne commune française de la Dordogne, aujourd'hui intégrée à Saint-Cyprien
 Lussac (Gironde), commune française de la Gironde

Voir aussi 
 Lussac-les-Châteaux, commune française de la Vienne
 Lussac-les-Églises, commune française de la Haute-Vienne
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France